

Geografia

Contea di Luxi – contea dello Hunan
Contea di Luxi – contea del Jiangxi
Contea di Luxi – contea dello Yunnan